Tomasz Sobieraj (ur. 1964) – polski artysta, fotograf, poeta, krytyk literacki
 Tomasz Sobieraj (ur. 1979) – polski samorządowiec, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego